Ballai László (1929–) közgazdász, agrárpolitikus
 Ballai László (1963–) író